Con teatro di corte si fa riferimento ad uno spazio ad uso teatrale all'interno delle residenze sovrane
 Teatrino di corte (Napoli) all'interno del Palazzo Reale di Napoli
 Teatrino di corte (Monza) all'interno della Villa Reale (Monza)
 Teatro Cuvilliés all'interno della Residenza di Monaco di Baviera
 Teatro Farnese all'interno del Palazzo della Pilotta
 Teatro Mediceo all'interno della Galleria degli Uffizi
 Opéra reale di Versailles all'interno della Reggia di Versailles
 Burgtheater all'interno del complesso della Hofburg
 Teatro dell'opera dei Margravi presso il Neues Schloss di Bayreuth